Reams ist der Familienname von:

 Frazier Reams (1897–1971), US-amerikanischer Politiker
 Lee Roy Reams (* 1942), US-amerikanischer Musicaldarsteller und -regisseur
 Robert Borden Reams (1904–1994), US-amerikanischer Diplomat

Reams bezeichnet außerdem:

 Riom-Parsonz, politische Gemeinde in der Schweiz, bis 1943 offiziell Reams

Siehe auch:
 Reames
 Reems
 Riems